Paul le Perse est une expression pouvant désigner plusieurs personnages originaires du royaume des Perses ayant vécu au , et qu'on distingue mal :
 Sous ce nom est désigné un philosophe aristotélicien dont on conserve des textes en syriaque : un Traité sur la logique d'Aristote composé par Paul le Perse à l'intention du roi Khosro (c'est-à-dire Khosro I) qui se trouve dans un manuscrit de la British Library (ms. 988 [Add. 14660], fol. 55v-67r) ; un court commentaire du De l'interprétation qui se trouve dans un manuscrit du monastère Notre-Dame-des-Semences d'Alqosh (ms. Vosté 53 = Scher 50, cah. 24, 1-15), et également dans un autre ayant appartenu à Paul Bedjan. Il est indiqué pour ce texte qu'il a été traduit du pehlevi en syriaque par Sévère Sebôkht. En outre, le philosophe musulman iranien Miskawayh (mort en 1030) cite dans son Tartib al-sa'ādāt un autre texte de Paul adressé au roi Khosro I qui était une introduction générale à la philosophie d'Aristote. Ce maître de philosophie de Khosro I est signalé par la Chronique de Séert et par Bar-Hebraeus. Ces deux sources le présentent comme un dignitaire chrétien apostat, passé au mazdéisme ; Bar-Hebraeus le situe au temps du catholicos nestorien Ézékiel (regn. 570-581).
 Il existe un personnage du même nom dans un texte byzantin, en langue grecque, conservé dans trois manuscrits : le Débat de Photeinos le Manichéen et de Paul le Perse. Il se présente comme la transcription d'une dispute en trois journées ayant eu lieu à Constantinople sur l'ordre des co-empereurs Justin I et Justinien (soit entre le  avril et le ) et sous la présidence de l'éparque Théodore « Têganistès », traitant successivement de l'origine des âmes humaines, de la doctrine manichéenne des deux principes et de la validité de l'Ancien Testament.
 Il est encore question d'un personnage du même nom dans les Instituta regularia divinæ legis du haut fonctionnaire byzantin Junillus Africanus, qui fut questeur du Palais Sacré, successeur dans cette charge de Tribonien, de 542 à 549. Cet ouvrage est un traité pédagogique en latin sur l'exégèse biblique. Il est adressé à l'évêque africain Primase d'Hadrumète, compatriote de Junillus, qui fit un séjour à Constantinople en 541/42, au cours duquel il demanda au questeur s'il connaissait un éminent exégète des Livres Saints. Junillus désigna Paul le Perse, théologien formé à l'école de Nisibe, auteur d'un ouvrage sur l'exégèse intitulé Regulæ, et Primase lui demanda de le traduire du grec en latin, ce qui donna les Instituta regularia. Junillus ajoute qu'il a également assisté à un remarquable cours de Paul sur lÉpître aux Romains<ref>« Sunt alia illius viri præclara monumenta : nam et beati Pauli ad Romanos epistolam audivi subtilius, ut arbitror, exponentem, quam [sic] ego ex ejus ore, ne memoria laberetur, excepi ».</ref>. Ce personnage peut être le même que l'interlocuteur de Photeinos le Manichéen.
 Il existe aussi un Paul de Bassora, métropolite de Nisibe, signataire d'un concile de l'Église de Perse en 554. Selon la Chronique d'Arbèles (texte incertain), formé à l'école de Nisibe, il enseigna à Arbèles pendant trente ans avant d'être nommé métropolite de Nisibe par le catholicos Aba I après son retour d'exil, soit en 551. Selon la Chronique de Séert, il joua un rôle crucial dans la déposition du catholicos Joseph (567) et l'avènement d'Ézékiel (570), et s'étant brouillé avec ce dernier mourut alors qu'il allait être destitué pendant le siège de Dara par Khosro I en 573. On sait notamment par plusieurs textes que cet évêque Paul de Nisibe dirigea une délégation d'évêques nestoriens à Constantinople, à l'invitation de Justinien après la paix qu'il conclut avec Khosro en décembre 561 : par lHistoire ecclésiastique de Barhadbshabba 'Arbaya ; par la Chronique de Séert. Dans son Catalogue des écrivains ecclésiastiques, Ébedjésus de Nisibe attribue à Paul de Nisibe un Traité de controverse contre César ; l'écrivain copte Abu al-Barakat ibn Kabar († 1324), dans son ouvrage La Lampe des ténèbres, précise que ce traité avait la forme d'une lettre adressée à Qiswai, médecin du roi Khosro. On conserve un fragment de ce compte-rendu dans un manuscrit syriaque de la British Library datant du  (ms. Add. 14535, fol. 16v-20r), où il est inséré dans un florilège anti-nestorien (d'origine monothélite).

L'opinion dominante est que cela fait au moins trois personnages distincts : le métropolite nestorien de Nisibe († 573) ; le philosophe aristotélicien au service de Khosro I (flor. autour de 570 selon Bar-Hebraeus) ; et un théologien formé à l'école de Nisibe et résidant à Constantinople entre les années 520 et 540 (qui peut correspondre à l'interlocuteur de Photeinos le Manichéen en 527 et à l'inspirateur du traité de Junillus Africanus).

 Notes et références 

 Bibliographie 
 Javier Teixidor, Aristote en syriaque: Paul le Perse, logicien du , Paris, CNRS Éditions, 2003.
 Bozorgmehr Loghman, پاول پارسی: گویایی ارستو, Tehran, Shourafarin, 2016.

 Liens externes 
 Paul the Persian (Encyclopedia Iranica)
Paul the Persian (Raham Asha'')
 The Syriac Institute

Littérature syriaque